Grimaldi, község az olaszországi Calabria régióban
 Grimaldi, település az olaszországi Liguria régióban

 Grimaldi, olasz családnév
 Grimaldi család, középkori eredetű család, amelynek évszázadok óta egyik ága adja Monaco uralkodóit